Nome para dois fenômenos distintos observados na clínica médica. Ambos são atribuídos a Armand Trousseau:

 Sinal de Trousseau de tetania latente
 Sinal de Trousseau de malignidade

Desambiguação